IGB steht für:
 Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, Stuttgart 
 Gas Interconnector Greece-Bulgaria, Gaspipeline
 Industriebahn Berlin, Eisenbahnverkehrs- und -infrastrukturunternehmen
 Interessengemeinschaft Bauernhaus, Vereinigung für die Erhaltung historischer Baukultur
 International Co-operative Alliance, Internationaler Genossenschaftsbund
 Internationaler Gewerkschaftsbund, internationaler Gewerkschaftsdachverband (seit 2006)
 Internationaler Gewerkschaftsbund (1901–1945), internationaler Gewerkschaftsdachverband (1. Hälfte 20. Jh.)
 Israelitische Gemeinde Basel
 Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin

IGB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Mittelstadt St. Ingbert im Saarpfalz-Kreis

igb steht für:
 Ebira (ISO-639-3-Code), nupoide Sprache in Nigeria

Siehe auch:
 IfGB

IGB